Władysław Wierzbicki (literat) (ur. 1935)
 Władysław Wierzbicki (pułkownik) (1909-2008)
 Władysław Wierzbicki (powstaniec) (1830-?)